Valga – città dell'Estonia
 Valga – comune della Spagna